Иван Кириенко:
 Кириенко, Иван Иванович (1877—1918) — меньшевик, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.
 Кириенко, Иван Касьянович (1881—1971) — участник Белого движения на Юге России, один из основателей Добровольческой армии.